Kůň může mít více významů:

biologie
 Kůň – domestikovaný lichokopytník, domácí zvíře respektive hospodářské zvíře – viz Seznam plemen koní
 Kůň Převalského – původní druh divokých koní
 Fríský kůň – plemeno koně
 Andaluský kůň – plemeno koně
 Fjordský kůň – plemeno koně
 Hannoverský kůň – plemeno koně
 Achaltekinský kůň – pouštní plemeno koně z Turkménie
 Berberský kůň – plemeno koně
 Camargský kůň – plemeno koně
 Huculský kůň – plemeno malého horského koně
 hiporehabilitační kůň

šachy
 jezdec (šachy) – šachová figura

fyzika
 koňská síla – starší fyzikální jednotka výkonu, nazývaná též kůň

výpočetní technika
 trojský kůň (program) – parazitní software

sport
 kůň (sport) – tělocvičné náčiní
 sportovní soutěž v gymnastice se pak nazývá cvičení na koni našíř

jména osob
 Splašený kůň – indiánský náčelník kmene Lakotů

geografie
 Bílý Kůň – místní část obce Střemošice
 Zlatý kůň – chráněná přírodní památka u Koněprus v okrese Beroun

kultura
 Kůň (hudební skupina) – hudební uskupení doprovázející písničkářku Janu Šteflíčkovou
 Bílý kůň z Uffingtonu – sileta koně u města Uffingtonu v Anglii
 Opil se kůň – známá nonsensově pojatá básnička od Jana Vodňanského
 Válečný kůň – americký film z roku 2011

mytologie
 Trojský kůň – předmět z řecké mytologie, socha dřevěného koně použitá při dobytí města Tróje

jiný význam
 houpací kůň – dětská hračka
 bílý kůň – nastrčená osoba

Související články 
 Koník 
 :Kategorie:Koně

Externí odkazy